7 – liczba naturalna.
 Siódemka – gra bilardowa.
 Siódemka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim.
 TVN 7 – stacja telewizyjna nadająca od 1 stycznia 2002.
 Ułańska siódemka – siódemka Beliny – nazwa siedmioosobowej grupy zwiadowczej strzelców Józefa Piłsudskiego.
 Siódemka – polska firma kurierska (Kurier Siódemka SA).
 Siódemka – pot. lokomotywa EP07 lub EU07.
 Siódemka – karta do gry.